Liste over metrosystemer eller undergrundsbaner i verden.

Afrika

Asien

Europa

Nordamerika

Sydamerika

Oceanien

Se også 
 Metro-2 – en formodet metro i Moskva
 United States Capitols undergrundsbane – en metro i Washington D.C., som forbinder Capitol med flere regeringskontorhuse